Einer steht für:

 die Einerstelle in einem Zahlensystem, siehe Stellenwertsystem #Stelle und Stellenwert
 Einer (Norbert Gstrein), Erzählung (1988) von Norbert Gstrein

Bootsklassen:
 Einer (Rudern)
 Einer-Canadier 
 Einer-Kajak

Personen:
 Hans Einer (1856–1927), estnischer Pädagoge

Siehe auch:
 Eine
 Einser